Mat (tudi šah-mat)  je konec šahovske igre. Gre za položaj kjer je kralj napaden, nima možnosti za premik in igralec tega ne more preprečiti. Šah-mat ni tako nedolžen vzklik, kot se sliši, saj v arabščini pomeni smrt kralju!

Na šahovnici je prikazana končna pozicija iz igre De Legal - Saint Brie iz leta 1750, znane tudi kot Legalov mat. De Legal je z žrtvovanjem kraljice dosegel šah-mat v sedmih potezah. Ta igra služi kot odličen primer šahovske taktike in izkoriščanja šahovskega tempa.

Značilne položaje, ki vodijo k matu, imenujemo matne slike.

Osnovni mati 
Za matiranje golega kralja potrebujemo vsaj eno izmed naštetih: dama, trdnjava, dva lovca ali lovec in skakač. V vseh primerih je črni kralj na robu šahovnice ali celo v kotu.

Mat z damo 
Mat z damo doleti črnega na dva načina.

Šahovska pravila